La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Toscana nella stagione 1956-1957.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione solo delle peggiori piazzate, a causa del previsto allargamento della sovrastante IV Serie.

Girone A

Classifica finale

Verdetti finali 
 Cuoiopelli promossa in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Massese ammessa in IV Serie a completamento degli organici.
 Bagni di Lucca retrocessa in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale

Verdetti finali 
 Rondinella promossa in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Poggibonsi ammessa in IV Serie a completamento degli organici.
 Pontassieve ripescato.

Girone C

Classifica finale

Verdetti finali 
 Pisa promosso in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Grosseto ammesso in IV Serie a completamento degli organici.
 Marinese ripescata.

Finali per il titolo

Semifinali 
  - ?
 ? - 
..----------------
 Santa Croce sull'Arno 16 giugno 1957, - 2-2
 Pisa 20 giugno 1957, - 5-2

Finale 
Firenze 29 giugno 1957. - 0-1

Note

Bibliografia 
 Annuario 1956-1957 della F.I.G.C. - Roma (1957)

Toscana